Laporte eller de Laporte är ett efternamn, som burits av bland andra:

Efternamn 
 Aymeric Laporte (1994-), spansk fotbollsspelare
 Benoît Laporte (1960-), fransk-kanadensisk ishockeyspelare då tränare
 Bernard Laporte (1964-), fransk rugbyspelare och tränare, utrikesminister för sport
 Christophe Laporte (1992-), fransk professionell cyklist
 Francis de Laporte de Castelnau (1810-1880), fransk upptäcktsresande och naturforskare 
 Joan Laporta (1962–), en spansk idrottsledare
 Leo Laporte (1956–), en amerikansk programledare, författare och entreprenör
 Matt LaPorta (1985–), en amerikansk före detta professionell basebollspelare
 Pierre Sanfourche-Laporte (1774-1856), fransk jurist 
 François Sébastien Christophe Laporte (1760-1823), fransk politiker
 Pierre Laporte (1921-1970), journalist och politisk person i Quebec 
 John Laporte (1761-1839), engelsk målare och gravör 
 Joe Laporte (1907-1983), kanadensisk racercyklist